Usagi peut désigner :
 usagi (shinjitai : 兎 / kyūjitai : 兔), un mot japonais qui signifie lapin ou lièvre, cet animal est l'objet d'un conte d'origine chinoise associé à la lune, le lapin lunaire ;
 Usagi Yojimbo est une bande dessinée japonaise.
 Usagi (1975-), de son vrai nom Patricia Tilkin, une coloriste et illustratrice de bande dessinée belge.